Генрих Попов: Попов, Генрих Павлович (1931—2017) — советский и российский востоковед.
 Попов, Генрих (род. 1983) — немецкий легкоатлет-паралимпиец.